Chrisman kan syfta på:

 James Chrisman
 Chrisman, Illinois